Флаг внутригородского муниципального образования Бескудниковское в Северном административном округе города Москвы Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 февраля 2004 года и внесён в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера ?.

Описание 
«Флаг муниципального образования Бескудниковское представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

В верхней части полотнища помещён красный, мурованный белыми швами, опрокинутый равнобедренный треугольник, с основанием, совпадающим с верхним краем полотнища. Габаритная высота треугольника составляет 3/8 ширины полотнища.

К треугольнику примыкает жёлтый вилообразный крест, ширина концов которого равна 1/12 длины (1/8 ширины) полотнища.

В боковых голубых частях полотнища помещены изображения жёлтых дубовых листьев с желудями. Габаритные размеры каждого изображения составляют 1/8 длины и 3/10 ширины полотнища. Центры изображений находятся на расстоянии 1/6 длины полотнища от боковых краёв полотнища, и на расстоянии 7/16 ширины полотнища от нижнего края полотнища».

Обоснование символики 
Жёлтый вилообразный крест символизирует развилку Дмитровского и Коровинского шоссе, то есть места, где исторически размешалась деревня Бескудниково.

Красное мурованное белыми швами поле символизирует местное производство кирпича.

Жёлтый ключ символизирует массовое жилищное строительство, осуществляемое в Бескудниковском районе.

Жёлтые дубовые листья с желудями символизируют изобилие в прошлом лиственных лесов в окрестности, а также экологическую чистоту района в настоящее время.

Белый волнистый пояс символизирует речку Лихоборку.

Примечания

Литература 
 

Флаги с изображением дубовых листьев